

Wydarzenia 

 Europa
 w miejscu zbudowanej w 612 pustelni Świętego Gallusa założono opactwo St. Gallen.

719